Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1923 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 11 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sylvia Lance Harper et Horace Rice battent Margaret Molesworth et Bert St. John en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1923
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1923 en Australie
Compétition de tennis à Brisbane